Příjmení Goldscheider má více nositelů:

 Alexander Goldscheider (* 1950), v Anglii žijící český hudební skladatel, producent, kritik, diskžokej, majitel počítačové a hudební společnosti Romantic Robot
 Alfred Goldscheider (1858–1935), německý lékař, internista
 Adalbert Goldscheider (1848–1916), rakouský novinář a spisovatel známý pod pseudonymem Balduin Groller
 Božena Goldscheiderová, Čeští spravedliví mezi národy
 František Goldscheider (1924–1991), novinář, filmový historik, scenárista a moderátor
 Friedrich Goldscheider (1845–1897), rakouský podnikatel
 Hanuš Goldscheider (1921–2001), československý golfista a golfový funkcionář
 Ludwig Goldscheider (1896–1973), anglický kunsthistorik